Duchowni prawosławni:
 Warsonofiusz (Griniewicz)
 Warsonofiusz (Lebiediew)
 Warsonofiusz (Stolar)
 Warsonofiusz (Sudakow)
 Warsonofiusz (Wynyczenko)
 Warsonofiusz (Łuzin)
 Warsonofiusz II (biskup twerski)